Шареница може да се односи на:

 Шареница, српска телевизијска емисија
 Дужица или шареница, део ока